Gressmann bzw. Greßmann steht für:

 (4396) Gressmann, ein Asteroid des Hauptgürtels

Gressmann bzw. Greßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn Gressmann (1938–2018), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Hugo Gressmann (1877–1927), deutscher Theologe
 Thomas S. Gressman (* 1957), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Uwe Greßmann (1933–1969), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Cressman, Kressmann